Toole ist der Familienname folgender Personen: 

 F. X. Toole (1930–2002), US-amerikanischer Boxtrainer, Cut Man und Schriftsteller
 John Kennedy Toole (1937–1969), US-amerikanischer Schriftsteller
 Joseph Toole (1851–1929), US-amerikanischer Politiker
 Ottis Toole (1947–1996), US-amerikanischer Serienmörder 

Siehe auch: O’Toole, Tool, Thule, Tule